Zano – cognome italiano
 Zano – principe vandalo